

Persone 
Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma – pittore italiano

Altro 
Sodoma – antica città nominata ripetutamente nella Bibbia, situata nei pressi del Mar Morto
Sodoma - L'altra faccia di Gomorra – film del 2013 diretto da Vincenzo Pirozzi
 Sodoma – saggio di Frédéric Martel del 2019

Pagine correlate 
 Sodom (disambigua)